Cercopithecus preussi is een soort van het geslacht echte meerkatten (Cercopithecus). De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd door Matschie in 1898.

Apen van de Oude Wereld
IUCN-status bedreigd